Световните покер серии са един от най-престижните покер турнири в световен мащаб.

История 

Този тур (Световните покер серии) се провежда от 1970 година до наши дни без прекъсване.

Идеята за него обаче се ражда две години по-рано (1968), когато Том Мур от Сан Антонио (щат Тексас) провежда турнир в своето заведение „Holiday Hotel and Casino“.

Първи официален турнир се провежда през 1970 по инициатива на Бени Бинион (англ. Benny Binion) и се провел в казино „Benny Binion’s Horseshoe“, на Фримонт-стриит в Лас-Вегас. В негом вземали участие само 7 играча, а победител по решение от всеобщо гласуване станал Джони Мос (англ. Johnny Moss) и получил сребърна купа и звание световен шампион по покер.

Победители

Вижте също 
 Покер турнир в Ирландия

Източници 

Покер турнири